Lemon Grove podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Lemon Grove (California).
 Lemon Grove (Florida).